I. Sarolta (1442–1487), Ciprus királynője (1458–1460/1/4), címzetes jeruzsálemi és örmény királynő 
I. Sarolta (1896–1985), Luxemburg nagyhercegnője (1919–1964)
I. Sarolta (Salote; III. Tupou) (1900–1965), Tonga királynője (1918–1965)